El Torneig d'Umag 2017, oficialment conegut com a Plava Laguna Croatia Open Umag 2017, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 23 de juliol de 2017 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).

El tennista rus Andrey Rublev va guanyar el primer títol de la seva carrera i ho va aconseguir sense haver superat la fase prèvia, ja que va accedir al quadre principal després de la renúncia del cap de sèrie Borna Coric.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017